Арабский легион:

 Арабский легион — название регулярной армии Трансиордании и Иордании в 1920—1956 гг.
 Арабский легион «Свободная Арабия» — военное подразделение вермахта, состоявшее из арабских солдат.